Udalschalk ist der Name folgender Personen:

 Udalschalk (Abt), Abt des Klosters Sankt Ulrich und Afra Augsburg
 Udalschalk (Bischof), Bischof von Augsburg
 Udalschalk (Ellingen), adeliger Lehensträger des Hochstifts Eichstätt
 Udalschalk (Lurngau), Graf im Lurngau
 Udalschalk von Stille und Heft, oder Udiskalk, Gründer des Stiftes Seitenstetten